Das Wort Verstärker steht für:
 ein Gerät zur Verstärkung und Weitergabe eines eingehenden elektrischen Signals, siehe Verstärker (Elektrotechnik)
 einen Reiz, der als Konsequenz eines bestimmten Verhaltens auftritt, siehe Verstärker (Psychologie)
 eine Fahrplanleistung zur zeitweiligen Verstärkung eines Taktverkehrs, siehe Verstärker (Verkehr)
 ein Gerät zur Verstärkung akustischer Signale, siehe Audioverstärker
 ein Gerät zur Verstärkung von optischen Signalen, siehe Optischer Verstärker
 ein Gerät zur Verstärkung der Lautstärke einer Gitarre, siehe Gitarrenverstärker
 Transkriptionsverstärker in der DNA mit regulierender Funktion, siehe Enhancer (Genetik)
 eine Literaturzeitschrift aus Berlin, siehe Verstärker (Zeitschrift)
 ein Gerät zur Verstärkung hydraulischer Signale, siehe Hydraulischer Verstärker
 ein Signalverstärker in der Telekommunikationstechnik, siehe Repeater

Siehe auch:
 Bildverstärker, Mikrofonverstärker, Röntgenverstärkerfolie
 Enhancer (Begriffsklärung)
 Verstärkung (Begriffsklärung)